

Geografia
 Cantone di Mocha – cantone dell'Ecuador nella provincia del Tungurahua
 Isola Mocha – isola del Cile
 Mocha – città dell'Ecuador, capoluogo del cantone omonimo

Altro
 Mocha Dick – capodoglio maschio vissuto nell'Oceano Pacifico

Pagine correlate
 Moca
 Moka